Гравёр:
 Мастер, занимающийся гравировкой, созданием гравюр.
 В обиходной речи — прямая шлифмашина.